Charles Fortin peut désigner :
Charles Fortin de La Hoguette (vers 1646-1693), militaire français ;
Charles Fortin (1815-1865), artiste peintre français ;
Charles Fortin (1838-1919), papetier et homme politique français.